New Hampshire kan syfta på:

 New Hampshire – en delstat i nordöstra USA
 New Hampshire (hönsras) – en tung hönsras från den amerikanska delstaten New Hampshire
 New Hampshire Motor Speedway – en racerbana i USA
 Provinsen New Hampshire – kolonial föregångare 1629–1776 till den amerikanska delstaten med samma namn
 New Hampshire, Ohio – kommunfritt område i Auglaize County